Бернщайн може да се отнася за:

 Едуард Бернщайн – немски общественик, идеолог на социалдемократизма
 Рихард Круспе-Бернщайн – немски музикант
 Ерик Берн – американски психолог

Вижте също 
 Бърнстейн – английското произношение на името